Gianfranco Geromel – ex calciatore italiano
 Pedro Geromel – calciatore brasiliano